Agrippa Menenius Lanatus - a Római Köztársaság consulja i. e. 503-ban
 Agrippa Menenius Lanatus - az előbbi fia, consul i. e. 439-ben